Het symbool Sn van het chemische element Tin (element)
 Vroegere IATA airline code van Sabena
 Vroegere IATA airline code van SN Brussels Airlines
 Huidige IATA airline code van Brussels Airlines
 sine nomine (s.n.), zonder naam - vaak gebruikt in publicaties
 Diverse supernova's:
 SN 185
 SN 1006
 SN 1572
 SN 1604
 SN 1885A
 SN 1987A
 SN 2009ip
 SN 2006gy, een artistieke impressie van de explosie Type Supernova II